Супкарпатје или Супкарпатија (неправилно неизједначено Субкарпатје и Субкарпатија) може бити:
 Супкарпатска Русија, историјска и географска област у источној Европи
 Супкарпатска Србија, описни назив за области Србије у подножју Карпата
 
 општи појам за описно означавање било које области у подножју Карпата

Види још 
 Транскарпатје или Транскарпатија
 Поткарпатје или Поткарпатија
 Закарпатје или Закарпатија
 Карпатија